Zwanziger steht für:
 1920er, drittes Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts, siehe auch Goldene Zwanziger
 2020er, drittes Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts
 20er, drittes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts
 20er v. Chr. drittes Jahrzehnt des 1. Jahrhunderts v. Chr.
 20er, Segelboottyp, siehe R-Boot
 Geldschein im Wert von 20 Währungseinheiten
 Person im Alter von 20 bis 29 Jahren

Zwanziger ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Margaretha Zwanziger (1760–1811), deutsche Serienmörderin
 Bertram Zwanziger (* 1956), deutscher Jurist, Richter am Bundesarbeitsgericht
 Christian Zwanziger (* 1987), deutscher Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Daniel Zwanziger (* 1935), US-amerikanischer Physiker
 Gustav Adolf Zwanziger (1837–1893), österreichischer Botaniker
 Heinrich Adolph von Zwanziger (1776–1835), bayerischer Offizier und Regimentskommandeur
 Heinz Zwanziger (* 1947), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Jelisaweta Fjodorowna Zwanziger (1846–1921), deutsch-russische Sopranistin und Gesangspädagogin
 Nadja Zwanziger (* 1977), deutsche Schauspielerin
 Peter Zwanziger (* 1977), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Theo Zwanziger (* 1945), deutscher Sportfunktionär und ehemaliger Präsident des Deutschen Fußballbunds

Siehe auch: 

 Goldene Zwanziger
 Zwanzigersystem 
 Zwanzigerrufen
 Zwänzgerle
 Zwanzig (Begriffsklärung)